Un espectacular es un anuncio publicitario de gran formato, normalmente se utiliza para la publicidad gráfica de cualquier ámbito, son de diversos tamaños y se colocan en puntos estratégicos de una ciudad para su mayor visibilidad.
El término Espectacular puede referirse a:

 Valla publicitaria o Anuncio espectacular.
 La película musical Spectacular.